Чемпіонат УРСР серед колективів фізичної культури 1982 проходив у 6 зонах, участь брали 49 команд колективів фізкультури, але одна команда була знята з розіграшу. На першому етапі ігри пройшли в два кола в шести групах. Фінальний турнір відбувся у Тернополі та Бережанах.

Зональний турнір

1 зона 
Рішенням Федерації футболу УРСР команда «Сокіл» (Львів) була знята з розіграшу.

Підсумкова таблиця

2 зона 
Підсумкова таблиця

3 зона 
Підсумкова таблиця

4 зона 
Підсумкова таблиця

5 зона 
Підсумкова таблиця

6 зона 
Підсумкова таблиця

Фінальний турнір КФК

Примітки

Джерела 

82
УРСР
1982 в українському спорті